Руднянский Стефан (Рубинрот Соломон) (; , Брест-Литовск — , Львов) — польский философ и педагог, общественный деятель.

Биография 

Родился в Брест-Литовске в семье Гедальи и Леи Рубинротов. В 1908—1911 учился в Варшавской консерватории. В 1911—1914 изучал философию, психологию и педагогику в университете Лейпцига (1911-1914). 

В 1916 вернулся в Польшу. Работал учителем истории и пропедевтики философии в средних школах, сотрудничал в философских и общественно-литературных газетах и журналах. Являлся секретарём сектора истории философии в Варшавском институте философии. В 1928 назначен доцентом кафедры истории философии Свободного польского университета. В 1932—1935 преподавал историю философии в Институте образования Польской Ассоциации Учителей (членом которой состоял с 1925). С осени 1939 по 1941 профессор философии Львовского университета (1 1941 — заведующий кафедрой). Погиб в первые дни бомбардировки Львова.

Ссылки 

 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&GL4/a2026bd6/index]

Выпускники Лейпцигского университета
Преподаватели Львовского университета
Выпускники Варшавской консерватории